Линейчатая поверхность ― поверхность, образованная движением прямой линии.
Прямые, принадлежащие этой поверхности, называются прямолинейными образующими, а каждая кривая, пересекающая все прямолинейные образующие, направляющей кривой.

Если  ― радиус-вектор направляющей, a  ― единичный вектор образующей, проходящей через , то радиус-вектор линейчатой поверхности есть
 
где  ― координата точки на образующей.

Примеры

Свойства 
 Линейчатая поверхность характеризуется тем, что её асимптотическая сеть ― полугеодезическая.
 Гауссова кривизна линейчатой поверхности .
 Теорема Бельтрами. Линейчатую поверхность всегда можно и притом единственным образом изогнуть так, что произвольная линия на ней станет асимптотической.
 Теорема Бонне. Кроме того, если линейчатая поверхность , не являющаяся развёртывающейся, изгибается в линейчатую поверхность , то либо их образующие соответствуют друг другу, либо обе они изгибаются в квадрику, на которой сеть, соответствующая семействам образующих, ― асимптотическая.
 Единственная минимальная линейчатая поверхность ― геликоид.
 Линейчатая поверхность вращения ― однополостный гиперболоид, может быть вырождающейся в цилиндр, конус или плоскость.
 Существуют примеры гладких линейчатых поверхностей, не допускающих гладких параметризаций вида

Типы 
 Поверхность Каталана — линейчатая поверхность, все прямолинейные образующие которой параллельны одной плоскости.
 Цилиндрическая поверхность — линейчатая поверхность, все прямолинейные образующие которой параллельны.
 Коноид — линейчатая поверхность, у которой образующие пересекают фиксированную прямую.

В архитектуре

Вариации и обобщения 
Поверхности, образованные движением геодезической в метрическом пространстве также называются линейчатыми поверхностями. 
Классический результат Александрa Даниловичa Александровa утверждает, что линейчатая поверхность в CAT(0) пространстве с индуцированной внутренней метрикой является CAT(0) пространством.

Примечания

Литература 
 

Дифференциальная геометрия поверхностей